Dreher Antal (1810–1863) gyáriparos 
 Dreher Antal (1849–1921) gyáriparos